Малько́ — українське прізвище. Відомі носії:

 Малько Іван — діяч ЛУН.
 Малько Іван Сергійович — Герой Радянського Союзу.
 Малько Микола Андрійович — диригент.
 Малько Олександр Вікторович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Малько Сергій Миколайович — футболіст, майстер спорту СРСР.
 Малько Юрій Феодосійович — український дипломат.

Українські прізвища